HMAS Kuttabul je lahko:
 HMAS Kuttabul (ladja), ime ladje Kraljeve avstralske vojne mornarice
 HMAS Kuttabul (pomorska baza)

Kuttabul